Canfield ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Graves Canfield (1859–1947), US-amerikanischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Brady Canfield (* 1963), US-amerikanischer Skeletonpilot
 Chuck Canfield (* 1932), US-amerikanischer Politiker
 Donald Canfield (* 1957), US-amerikanischer Geologe 
 Gordon Canfield (1898–1972), US-amerikanischer Politiker
 Harry C. Canfield (1875–1945), US-amerikanischer Politiker
 Jack Canfield (* 1944), US-amerikanischer Autor und Motivationstrainer
 Jean Canfield (1918–2000), kanadische Politikerin (Liberal Party)
 Leon Hardy Canfield (1886–1980), US-amerikanischer Historiker und Pädagoge
 Martha Canfield (* 1949), uruguayische Schriftstellerin, literarische Essayistin und Übersetzerin
 Mary Grace Canfield (1924–2014), US-amerikanische Schauspielerin
 Michael Temple Canfield (1926–1969), US-amerikanischer Diplomat und Verlagsvertreter, angeblicher Sohn von Prinz George, Duke of Kent
 Trevor Canfield (* 1986), US-amerikanischer Footballspieler

Orte in Kanada:
 Canfield (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Canfield (Arkansas)
 Canfield (Colorado)
 Canfield (Ohio)
 Canfield (Braxton County, West Virginia)
 Canfield (Randolph County, West Virginia)
 Canfield Beach (Michigan)

im NRHP gelistete Objekte:
 Canfield Casino and Congress Park, in Saratoga Springs, New York, ID-Nr. 87000904
 Canfield-Morgan House, in Cedar Grove, New Jersey, ID-Nr. 95001265
 Canfield-Wright House, in Del Mar, Kalifornien, ID-Nr. 02001747

Sonstiges
 Canfield Mesa, Tafelberg im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Canfield Island Site